Le gouvernement Mikhaïl Michoustine est le gouvernement de la Russie depuis le .

Historique

Nomination de Mikhaïl Michoustine 
Mikhaïl Michoustine est proposé comme président du gouvernement le  à la Douma par Vladimir Poutine après la démission de Dmitri Medvedev pour siéger au Conseil de sécurité de Russie.

Vote de confiance à la Douma

Composition

Notes et références 

Gouvernement de la Russie
Russie
Russie
2020 en politique
2020 en Russie
2021 en politique
2021 en Russie
2022 en politique
2022 en Russie